Tobel steht für: 

 Tobel, enges Tal, Schlucht

Tobel heißen folgende geographische Objekte:
 Tobel (Sigmarszell), Ortsteil der Gemeinde Sigmarszell, Landkreis Lindau (Bodensee), Bayern
 Tobel (Weiler-Simmerberg), Ortsteil des Marktes Weiler-Simmerberg, Landkreis Lindau (Bodensee), Bayern
 Großtobel, Kleintobel und Inntobel, Ortsteile der Gemeinde Berg, Landkreis Ravensburg, Baden-Württemberg
 Tobel (Gemeinde Alberschwende), Ort bei Alberschwende, Bezirk Bregenz, Vorarlberg 
 Tobel (Dornbirn), Ortsteil von Dornbirn, Bezirk Dornbirn, Vorarlberg
 Tobel (Gemeinde Mittelberg), Ort bei Mittelberg im Kleinwalsertal, Bezirk Bregenz, Vorarlberg
 Tobel TG, eine Ortschaft in der Gemeinde Tobel-Tägerschen im Kanton Thurgau

Tobel ist der Familienname folgender Personen:
 Rudolf von Tobel (1903–1995), Schweizer Cellist und Musikwissenschaftler

Siehe auch:
 Dobel (Begriffsklärung)
 Tobelhocker
 Tobler
 Topel